Сазонов 1—й
 Сазонов, Иван Терентьевич (1755 — 1823) — генерал-лейтенант, начальник Невского 1-го пехотного полка (1803—813) и 14-й пехотной дивизии (1810—1813), дворянин.
 Сазонов, Николай Гаврилович (1782 — после 1832) — генерал-майор, начальник инженерной службы гвардейского корпуса (1820—1832), дворянин.
 См. также
 Сазонов 2-й